Velika nagrada Italije 1993 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1993. Odvijala se je 12. septembra 1993.

Dirka 

|-
! 1
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 53
| 1:17:07,509
| 2
| 10
|-
! 2
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 53
| + 40,012 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 7
|  Michael Andretti
| McLaren-Ford
| 52
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber
| 52
| +1 krog
| 15
| 3
|-
! 5
| 6
|  Riccardo Patrese
| Benetton-Ford
| 52
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Lamborghini
| 52
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 7
| 24
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 51
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 8
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Ford
| 51
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 9
| 19
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 51
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 10
| 22
|  Luca Badoer
| Lola-Ferrari
| 51
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 11
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Ford
| 49
| El. sistem
| 26
|  
|-
! 12
| 2
|  Alain Prost
| Williams-Renault
| 48
| Motor
| 1
|  
|-
! 13
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Yamaha
| 47
| Pritisk olja
| 18
|  
|-
! 14
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 47
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Michele Alboreto
| Lola-Ferrari
| 23
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 21
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 26
|  Mark Blundell
| Ligier-Renault
| 20
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 15
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 14
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Renault
| 8
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Ayrton Senna
| McLaren-Ford
| 8
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Derek Warwick
| Footwork-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Marco Apicella
| Jordan-Hart
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Damon Hill 1:23,575

Formula 1 sezona 1993
1993